Carlyle kan syfta på:

Carlyle Hotel – ett hotell i New York som öppnade 1930

Personer
Carlyle Tapsell (1909–1975), en indisk landhockeyspelare
Joseph Dacre Carlyle (1758–1804), en engelsk orientalist
Randy Carlyle (född 1956), en kanadensisk ishockeytränare
Robert Carlyle (född 1956), en skotsk skådespelare
Thomas Carlyle (1795–1881), en skotsk historiker och författare
Thomas Carlyle (advokat) (1803–1855), en skotsk advokat och sekterist

Geografi

 Carlyle, Saskatchewan, en ort i Kanada, 
 Carlyle, Illinois, huvudort i Clinton County i USA,